Салиенская волость (, в Российской империи называлась Саллонайская волость) — одна из 19 территориальных единиц Даугавпилсского края Латвии. Административным центром волости является село Салиена.

См. также 
 Погулянка (река)

Примечания 

Салиенская волость